Naselja u Sloveniji:

 Senožeti (Dol pri Ljubljani, Slovenija), naselje u općini Dol pri Ljubljani 
 Senožeti (Zagorje ob Savi, Slovenija), naselje u općini Zagorje ob Savi